Натуральне число 334
 334 рік до нашої ери
 334 рік нашої ери